Tennis-Dameneinzel (Halle) der Olympischen Sommerspiele 1912.

Titelverteidigerin war Gwendoline Eastlake-Smith. Das Finale bestritten Edith Hannam und Sofie Castenschiold, das Hannam in zwei Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewann Mabel Parton gegen Sigrid Fick mit 6:3 und 6:3.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Dameneinzel (Halle)
1912 (Halle)
Tennisturnier in Stockholm
Tennisturnier 1912